Bayside Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayside Park (Mississippi), im Hancock County
 Bayside Park (Virginia), im Prince William County